Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1991 — 51-й и последний чемпионат СССР по шахматам среди женщин, который проходил с 14 сентября по 9 октября во Львове.

История турнира 
Связи с распадом СССР последнему чемпионату Советского Союза по шахматам среди женщин было присвоено название «открытый», но шахматистки Грузии все равно отказались принять в нем участие. Среди 18 участниц были как дебютантки этого соревнования (Заяц, Коркина, Стручкова, Ефремова, Флорова), так и ветераны чемпионатов СССР (Раннику, Семёнова).

Борьбу за звание чемпионки в основном вели 22-летняя Светлана Матвеева и 25-летняя Ингуна Эрнесте. Кульминация в этой борьбе наступила за три тура до финиша, когда оба лидера встретились в очном поединке. Несмотря на то, что Эрнесте до этой партии одержала семь побед подряд, в решающей партии успех сопутствовал Матвеевой. Она в итоге финишировала первой (+10 -0 =7), на пол-очка опередив Эрнесте (+12 -3 =2). Третье место досталась Галлямовой (+10 -5 =2), которая отстала от второго места на два очка.

Примечательные партии 
С. Матвеева — И. Эрнесте:
1. Кf3 Кf6 2. g3 d5 3. Сg2 c5 4. d3 Кc6 5. O-O g6 6. Кbd2 Сg7 7. e4 e6 8. exd5 Кxd5 9. Кe4 b6 10. c4 Кde7 11. a3 O-O 12. Лb1 a5 13. Лe1 Лa7 14. Фe2 Кf5 15. Сg5 f6 16. Сe3 Кfd4 17. Кxd4 Кxd4 18. Сxd4 Фxd4 19. Кc3 Фd8 20. Кb5 Лe7 21. b4 f5 22. bxc5 bxc5 23. Фe3 Фb6 24. Кc3 Фd6 25. Кd5 Лee8 26. Кf4 Сd4 27. Фd2 g5 28. Кe2 Сf6 29. Лed1 Сd8 30. Кc3 h6 31. Кb5 Фd7 32. Фe3 Сb6 33. Фe5 Сa6 34. Кd4 Сa7 35. Кc6 Сb7 36. Кe7+ Лxe7 37. Лxb7 Фd8 38. Лdb1 Лfe8 39. Сc6 Лxb7 40. Лxb7 Лe7 41. Фf6 1-0
С. Матвеева - Т. Шумякина:
1. Кf3 d5 2. g3 Кf6 3. Сg2 Сf5 4. O-O e6 5. c4 c6 6. d3 dxc4 7. dxc4 Фxd1 8. Лxd1 Кbd7 9. Кc3 h6 10. Сf4 Сc5 11. Кa4 Сe7 12. Кd4 Сg6 13. Кb3 O-O 14. Лac1 a5 15. Сd6 Сxd6 16. Лxd6 Лfe8 17. Кbc5 Кxc5 18. Кxc5 Лab8 19. Лcd1 Лec8 20. f4 b5 21. b3 bxc4 22. bxc4 Лb2 23. Л6d2 Лb4 24. Лc1 Кg4 25. a3 Лb6 26. e4 Лcb8 27. Сf3 Лb1 28. Лdd1 Лxc1 29. Лxc1 Кf6 30. g4 h5 31. h3 hxg4 32. hxg4 Кe8 33. f5 exf5 34. exf5 Сh7 35. Сxc6 g6 36. Сxe8 Лxe8 37. Кd7 Лd8 38. Кf6+ Крg7 39. Кxh7 Крxh7 40. c5 Лc8 41. c6 gxf5 42. gxf5 Крg7 43. Лc5 Крf6 44. Крf2 Крe7 45. Крe3 Крd6 46. Крd4 f6 47. Лd5+ Крc7 48. Крc5 Лe8 49. Лd7+ Крc8 50. Лf7 Лe3 51. a4 Лb3 52. Лxf6 Лb1 53. Лf8+ Крc7 54. Лf7+ Крc8 55. Лa7 1-0
И. Эрнесте — С. Стручкова:
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Сb5 a6 4. Сa4 Кf6 5. O-O b5 6. Сb3 Сb7 7. d3 Сd6 8. c3 O-O 9. Сg5 h6 10. Сh4 Лe8 11. Кbd2 Сf8 12. a3 g5 13. Сg3 d5 14. h4 dxe4 15. dxe4 g4 16. Кh2 h5 17. Фe2 Сh6 18. Лad1 Фe7 19. f3 Сc8 20. fxg4 hxg4 21. Сd5 Крg7 22. b4 Кxd5 23. exd5 Кd8 24. Кxg4 f5 25. Сxe5+ Крg6 26. h5+ Крh7 27. Фd3 Лf8 28. Кf3 Сg7 29. d6 cxd6 30. Сxd6 Фd7 31. Кg5+ Крg8 32. Сxf8 1-0А. Галлямова — Е. Боруля:
1. Кf3 c5 2. c4 Кc6 3. Кc3 e5 4. g3 g6 5. Сg2 Сg7 6. O-O Кge7 7. Кe1 d6 8. Кc2 O-O 9. d3 Сe6 10. Кe3 Лb8 11. Кed5 a6 12. a4 Сxd5 13. cxd5 Кb4 14. f4 Фc7 15. fxe5 Сxe5 16. Сh6 Лfe8 17. e4 b5 18. axb5 axb5 19. Фf3 Кc8 20. Сh3 Кc2 21. Сe6 Лe7 22. Кxb5 Лxb5 23. Лa8 Кd4 24. Фxf7+ Лxf7 25. Лxf7 Кxe6 26. dxe6 Фd8 27. e7 1-0

Таблица

Литература 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 23/24, декабрь 1991 года.

Ссылки 
 Партии чемпионата на сайте 365chess.com

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1991 год в шахматах
Спортивные соревнования во Львове
Спорт на Украине в 1991 году
Сентябрь 1991 года
Октябрь 1991 года
Чемпионаты СССР в 1991 году
Соревнования по шахматам на Украине